Olivier Cousin peut faire référence à :
 Olivier Cousin (1971-), entraîneur français de basket-ball ;
 Olivier Cousin (1972-), écrivain français, originaire de Bretagne.